Liceul Republican cu Profil Real este o instituție de învățământ care își are sediul în Chișinău, Republica Moldova.

Istoric 

LRPR a fost fondat la 15 august 1994 conform Hotărârii Guvernului Nr. 641 din 26 august 1994.
În scopul creării condițiilor de activitate eficientă a LRPR, conform ordinului Ministerului Învățământului al Republicii Moldova, Nr 367 din 20 decembrie, de a comansa de la 31 decembrie 1994, Centrul Științific al elevilor de la Palatul Național al Copiilor și Adolescenților la LRPR , activând ca o instituție juridică unică.
Centrul Științific de creație al elevilor reprezintă o instituție extrașcolară republicană de larg profil, care asigură elevilor cunoștințe teoretice si practice în domeniul științelor fundamentale (matematică,fizică,biologie, chimie, informatică)
În activitatea centrului participă elevi  din ciclurile gimnaziale, liceale si colegii.
În anul 1999 prin ordinul Nr. 434 al Ministerului Educației și Științei al Republicii Moldova, Școala Republicanș fără frecvență cu următoarele profiluri  matematica, fizica, chimie, biologie si informatica de pe lângă Universitatea de Stat din Moldova a fost comasată cu Liceul Republican cu Profil Real.

Activitatea 
  
În anul înființării, 1994-1995, liceul a reuțit să obțină prin Adrian Hasnaș o medalie de aur la concursul internațional de chimie sub egida UNESCO urmând studiile la Universitatea de chimie Mankin. În următorii ani, datorită bazei științifice obținute pe parcursul studiilor, elevii cei mai dotați și inginioși eu reușit să atingă multe performanțe. Dintre cei încoronați cu lauri au fost D.Grecu (1995-1996 – câștigător al medaliei de bronz la concursul internațional din Coreea de Sud,Toronto); L. Andrieș (1997-1998 – medalia de bronz, concursul internațional Argentina). De menționat elevul I Covganeț care pe parcursul anilor 1995-1998 reușește să obțină la concursurile internaționale de matematică din Coreea de Sud, India, Canada, medaliile respective de bronz, argint și aur. În Finlanda (1998-1999) I. Țurcan obține medalia de bronz la concursul internațional de biologie;
A. Bibin (2000-2001) la concursul internațional de chimie din Alma-Ata. În anii următori, rezultate deosebite au fost obținute la concursul internațional de ecologie : I. Arian și Ina Bulicanu (2006-2007 – 2 medalii de argint, Istanbul); S. Bunescu (2007-2008 – medalie de argint, Istanbul); Nadia Gînju (2007-2009 – 2 medalii de argint, Istanbul); A. Nagalisov (2008-2009 – medalie de argint, Istanbul); E. Curcă (2009-2010 – medalia de bronz, Amsterdam); A. Levcenco (2009-2010 – medalia de bronz, Istanbul); A. Bîcos (2009-2011 – 2 medalii de aur și bronz -  Istanbul, medalia de bronz – Amsterdam ); A. Chirtoaca (2010-2011 – medalia de bronz, Istanbul).

Licee din Chișinău